Neuffer ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Neuffer (1810–1897), Oberamtsaktuar, MdL (Württemberg)
 Adolf von Neuffer (1845–1924), bayerischer Verwaltungsbeamter
 Annette Neuffer (* 1966), deutsche Jazzmusikerin
 Christian Ludwig Neuffer (1769–1839), deutscher Dichter
 Dagobert Neuffer (1851–1939), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur und -direktor 
 Eduard Neuffer (1900–1954), deutscher Archäologe
 Eduard M. Neuffer (* 1931), Prähistoriker
 Franz Bernhard Neuffer (* 1747), deutscher katholischer Geistlicher und Dichter
 Friedrich Wilhelm Neuffer (1882–1960), deutscher Bauingenieur und Wissenschaftler
 Georg Neuffer (1895–1977), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Gottlob August Friedrich Neuffer (1794–1866), Oberamtsaktuar, MdL (Württemberg)
 Hans Neuffer (1892–1968), Präsident der Bundesärztekammer (1949–1959) 
 Hildegard Neuffer-Stavenhagen (1866–1939), deutsche Schriftstellerin
 Hugo Neuffer (1872–1947), württembergischer Oberamtmann
 Jochen Neuffer (* 1982), deutscher Komponist, Arrangeur, Dirigent und Pianist
 Johann Valentin Neuffer (1572–1610), deutscher Jurist, Rektor der Universität Tübingen
 
 Susanne Neuffer (* 1951), deutsche Schriftstellerin

Neuffer bezeichnet zudem:
 Neuffer (Schuhfabrik), denkmalgeschützte ehemalige Schuhfabrik im pfälzischen Pirmasens
 Fensterfabrik Gebrüder Neuffer